Лубягино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лубягино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Лубягино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.